Nun – egipskie bóstwo
 Nun – rzeka w Nigerii
 Nun – grupa muzyczna
 nun – litera alfabetu hebrajskiego
 Nun Bănărescu & Nalbant 1982 – synonim rodzaju ryb Oxynoemacheilus